Борис Фролов:
 Фролов, Борис Алексеевич (1939—2005) — советский и российский историк, археолог.
 Фролов, Борис Андреевич (1900—1994) — советский военный деятель, генерал-майор артиллерии.
 Фролов, Борис Дмитриевич (1915—1978) — советский футболист.